Decenzio – usurpatore romano
Decenzio – funzionario imperiale romano
Decenzio – nome proprio di persona